19-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу проходил в 2010-2011 годах с участием 12 клубов. Чемпионом в 6-й раз стал бакинский «Нефтчи».

Первый матч прошёл 7 августа 2010 года на Ленкоранском городском стадионе, где местный клуб «Хазар-Ленкорань» победил ФК «Габала» со счётом 1:0.

Как и в предыдущем сезоне, клубы, занявшие 11-е и 12-е места по итогам чемпионата, должны были покинуть Премьер-лигу и перейти в Первый дивизион.

Участники 

В сезоне-2010/11 в чемпионате Азербайджана участвовали:

Предварительный раунд

Итоговая таблица

Предварительный раунд 
Примечание: по горизонтали указаны результаты домашних матчей команд, по вертикали — гостевых.

Финальный раунд

Группа чемпионства

Группа вылета

Результаты матчей

Матчи чемпионства

Матчи вылета

П 
Примечание: по горизонтали указаны результаты домашних матчей команд, по вертикали — гостевых.

Лучшие бомбардиры

Техническое оснащение команд

См. также 
 Первый дивизион Азербайджана по футболу
 Ассоциация Футбольных Федераций Азербайджана

Ссылки 
 На сайте WildStat

Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
Европейский футбол в сезоне 2010/2011
Спорт в Азербайджане в 2010 году
Спорт в Азербайджане в 2011 году